Zartmann ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Matthäus Zartmann (1830–1896), deutscher Bildhauer
 Jürgen Zartmann (* 1941), deutscher Schauspieler
 Wilhelm Zartmann, deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Zartman
 Zahrtmann